Станица може бити:

Насеља 
 Станица (насеље), врста насеља у Русији
 Станица (Њамц), насеље и општина у Румунији
 Станица Баница, насеље у Грчкој
 Станица Роч, насеље у Хрватској

Саобраћај 
 Аутобуска станица
 Бензинска станица
 Железничка станица
 Метро станица

Техника 
 Акумулаторска станица
 Радна станица
 Сервисна станица
 Трансформаторска станица
 Црпна станица

Здравство 
 Бактериолошка станица
 Здравствена станица

Наука 
 Истраживачка станица
 Метеоролошка станица
 Свемирска станица

Комуникације 
 Радио-станица
 Сигнална станица
 Телевизијска станица

Пословање 
 Трошковна станица

Особе 
Станица је српско женско име, варијанта имена Стана.

 Станица Голе, српска рукометашица